— японский режиссёр и продюсер фильмов.  В основном работает с компьютерной графикой.

Биография 
В 1996 был приглашен для участия в съемках фильма Джеймса Камерона "Титаник",  в качестве аниматора по компьютерной графике. Вернувшись домой, работал над фильмом KEIZOKU (2000) руководителем по визуальным эффектам (VFX), и над BYUTIFURURAIFU (2000), UESUTOGETOPAKU IKEBUKURO (2000). В 2002 году вышел дебютный фильм режиссёра под названием Пинг-понг. В 2004 году выпустил первый 3D анимационный фильм Яблочное зёрнышко. В августе 2007 в Японии вышла вторая 3D анимация 2077 BEKUSHIRU(Агент Вексилл). Этот фильм разошелся более чем по 140 странам по всему миру. Был приглашен на международные кинофестивали, таких как международный кинофестиваль в Пусане, а на международном кинофестивале в Филадельфии получил награду за лучший анимационный фильм.

Работы 
 «Титаник (фильм, 1997)» («Titanic»)  - 1997 г - character animator: Digital Domain
 «Andromedia»   - 1998 г. - visual effects supervisor 
 «Himitsu»   - 1999 г. - visual effects supervisor 
    - 2000 г.  - visual effects supervisor 
   - 2000 г. - 
  - 2000 г.
    - 2002 г.  - режиссёр
   - 2003 г.  
  - 2004 г.  - продюсер
    - 2006 г.
   - 2007 г.  - режиссёр, сценарист
    - 2008 г.  - режиссёр
    - 2009 г.  - режиссёр

Награды 
 Награда японской Академии 2002 - Лучший режиссёр 
 Кинопремия «Майнити» 2002 - за технические достижения 
 Иокогамского кинофестиваля 2002 - Лучший новый режиссёр

Ссылки 
  
  
  [world-art.ru/people.php?id=47450 Фумихико Сори на world-art.ru]